Понятие Компьеньский договор может означать следующие понятия:
 Компьенский договор 867 года о мире между королями Карлом II Лысым и Эриспоэ.
 Компьенский договор 1624 года о создании межгосударственного союза в Европе против королевского дома Габсбургов.

а также Компьенское перемирие (или Компьенское мирное соглашение), которое, в свою очередь, может означать два соглашения о прекращении огня:
 Первое компьенское перемирие (или «Компьенское перемирие 1918 года») в Первой мировой войне.
 Второе компьенское перемирие (или «Компьенское перемирие 1940 года») во время Второй мировой войны, в котором Франция признала поражение от нацистской Германии.